

Лайм — місто, штат Коннектикут
 Лайм — місто, штат Нью-Гемпшир
 Лайм — місто, штат Нью-Йорк